Peter Karlsson, alternativt Peter Carlsson, är ett mycket vanligt svenskt namn, som bland annat bärs av:
 Peter Carlsson (skeppsredare) (född 1937), skeppsredare
 Peter Carlsson (musiker) (född 1952), en svensk sångare, musiker och skådespelare
 Peter Karlsson (låtskrivare) (född 1958)
 Peter Karlsson (fotbollsspelare) (född 1961), allsvensk skytteligavinnare 1985
 Peter Karlsson (ishockeyspelare) (1966–1995)
 Peter Karlsson (bordtennisspelare) (född 1969)
 Peter Karlsson (speedwayförare) (född 1969)
 Peter Carlsson (ekonom), svensk företagare (född 1970)
 Peter Karlsson (friidrottare) (född 1970), sprinter